Woomera bezeichnet

eine Stadt in Australien: Woomera (Australien)
eine Waffe der Aborigine: Woomera (Waffe)
ein ehemaliges militärisches Sperrgebiet in Australien: Woomera Prohibited Area (WPA, auch Woomera Sperrgebiet)
ein Hauptgürtelasteroid: (11195) Woomera
ein Marskrater: Woomera (Marskrater)
ein australisches Bomberprojekt aus dem Zweiten Weltkrieg: Commonwealth Woomera
ein Internierungslager für Asylsuchende nahe dem Dorf Woomera im Outback in South Australia: Woomera Immigration Reception and Processing Centre

Siehe auch: